Bickford ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Bickford (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Charles Bickford (1891–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Imogen Bickford-Smith (* 1952), britische Schauspielerin
 James Bickford (1912–1989), US-amerikanischer Bobfahrer
 Laura Bickford, US-amerikanische Filmproduzentin
 Michael Bickford (* 20. Jh.), US-amerikanischer Polospieler
 William Bickford (1774–1834), englischer Erfinder der Zündschnur

Bickford steht für:
 ein Dorf in Staffordshire (England)

Siehe auch:
 Pickford